Castleton kan syfta på:

 Castleton, Aberdeenshire – en ort i Aberdeenshire, Skottland
 Castleton, Angus – en ort i Angus, Skottland
 Castleton, Dorset – en civil parish i Dorset, England
 Castleton, Derbyshire – en ort i Derbyshire, England
 Castleton, Greater Manchester – en ort i Rochdale, Greater Manchester, England
 Castleton, Newport – en ort i Newport, Wales
 Castleton, North Yorkshire – en ort i North Yorkshire, England
 Castleton, Perth and Kinross – en ort i Perth and Kinross, Skottland
 Castleton, Vermont – en kommun i Rutland County, Vermont, USA
 Castleton Village – en ort i Highland, Skottland